Франц Карл Негеле (; 7 декабря 1778 — 21 января 1851) — выдающийся немецкий акушер.

Учился медицине в университете Отто Фридриха Бамберг, после чего работал врачом в Вуппертале. В 1807 стал профессором Гейдельбергского университета Рупрехта-Карла. В числе его известных учеников - Эдуард Арнольд Мартин. 

Разработал правило для определения даты предстоящих родов, который сегодня назван в его честь — правило Негеле.

Также его именем названа передний асинклитизм — асинклитизм Негеле

Научные труды 
 Beytrag zu einer naturgeschichtlichen Darstellung der krankhaften Erscheinung am thierischen Körper, welche man Entzündung nennt, und ihre Folgen. Dänzer, Düsseldorf 1804. Digitalisierte Ausgabe der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
 Erfahrungen und Abhandlungen aus dem Gebiethe der Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. Tobias Loeffler, Mannheim 1812 (Volltext in der Google-Buchsuche).
 Schilderung des Kindbettfiebers, welches vom Juni 1811 bis zum April 1812 in der Großherzoglichen Entbindungsanstalt zu Heidelberg geherrschet hat, Verlag Mohr und Zimmer Heidelberg 1812. Nägele: Schilderung des Kindbettfiebers.
 Über den Mechanismus der Geburt. Heidelberg 1822 (Volltext in der Google-Buchsuche).
 Das Weibliche Becken: betrachtet in Beziehung auf seine Stellung und die Richtung seiner Höhle: nebst Beyträgen zur Geschichte der Lehre von den Beckenaxen. Chr. Fr. Müller, Karlsruhe 1825 (Volltext in der Google-Buchsuche).
 Katechismus der Hebammenkunst: als Anhang zu seinem Lehrbuche der Geburtshülfe für die Hebammen : für Lehrende und Lernende. 3. Auflage. J.C.B. Mohr, Heidelberg 1836 (Volltext in der Google-Buchsuche).
 Joseph Alexis Stoltz, Franz Karl Naegele. „Ein Briefwechsel zwischen Joseph Alexis Stoltz und Franz Carl Naegele der XIII.: Versammlung der deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 2.-5. Juni 1909 zum Empfang gewidmet von der Universitätsfrauenklinik Straßburg I. Els“. Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie. J.H. Heitz, 1909

См. также 
 Правило Негеле
 Асинклитизм Негеле

Примечания

Источники 
 Klinkhammer, Gisela: Ärztetags-Sonderstempel: Zu Ehren von Franz Karl Naegele. Dtsch Arztebl 2001; 98(22): [84] / [84] / [84]
 Stefan Büttner: Naegele, Franz Carl Joseph. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 18, Duncker & Humblot, Berlin 1997, ISBN 3-428-00199-0, S. 699 f. (Digitalisat).
 Heinrich Schipperges: Ärzte in Heidelberg. Eine Chronik vom „Homo Heidelbergensis“ bis zur „Medizin in Bewegung“, Edition Braus Heidelberg 1995, S. 146+147. Schipperges: Ärzte in Heidelberg.
 Joseph Alexis Stoltz und Franz Carl Naegele: Ein Briefwechsel. Der XIII Versammlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie 1909 gewidmet von der Univ. Frauenklinik Strassburg i. Els., Heitz Strassburg 1909. Briefwechsel Stoltz und Naegele.
 Franz von Winckel: Nägele, Franz Karl. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 23, Duncker & Humblot, Leipzig 1886, S. 218 f.
 Wigand's Conversations-Lexikon, S.684, Digitalisat
 KlinikTicker, das Online-Mitarbeitermagazin des Universitätsklinikums Heidelberg: „Ein Zimmer, 21 1/2 Schuh lang und 18 Schuh breit.“ Ein Streifzug durch die 250-jährige Geschichte der Hebammenschule in Heidelberg, 16. Dezember 2016, Streifzug 250 Jahre Hebammenschule, abgerufen am 29. Dezember 2016.

Медики Германии